Ez a szócikk a kereskedelmi forgalomban, flashkártyán vagy a PlayStation Store-ról letölthető formában kapható PlayStation Vita-játékokat sorolja fel ábécé sorrendben, A-tól L-ig. Ugyan a PlayStation Vita képes lejátszani néhány PlayStation Portable-, PlayStation-, PlayStation minit, PC Engine- (kizárólag a japán PSN-ről, letölthető formában) és PlayStation Mobile-játékot, valamint PlayStation 4- és bizonyos PlayStation 3-játékok is játszhatóak rajta a Remote Play és a PlayStation Now szolgáltatásokon keresztül, azonban ez a lista kizárólag a külön Vitára fejlesztett játékokat sorolja fel. A 2011. december 17-én (Japán), 2012. február 15/22-én (Észak-Amerika és Európa) megjelent játékok az adott terület nyitócímei közé tartoznak.

A dobozos, flashkártyán megjelent játékok régiómentesek, így bármilyen Vitán játszhatóak, viszont a digitálisan forgalmazott játékok és a letölthető tartalmak a felhasználó PSN-fiókjának régiójához vannak kötve, azonban a fiók régiója nincs hardveresen korlátozva, így a konzolon bármilyen régiójú PSN-fiók aktiválható. Ez a lista a játékok észak-amerikai, európai, illetve japán megjelenési dátumát sorolja fel, valamint, hogy a játék el e érhető fizikai formában. 2016. január 21-ig összesen 1 257 játék került fel erre (A–L) és a lista fennmaradó (M–Z) részére.

A PlayStation TV-n mind a dobozos, mind a digitális PlayStation Vita-játékok játszhatóak, azonban különböző okok miatt (például a mozgásérzékelő vagy kamera hiánya) nem minden játék kompatibilis vele (az érintőpad emulálható a PS TV-n). Ez a lista külön oszlopban részletezi, hogy a játék kompatibilis-e a mikrokonzollal.

Játéklista (A–L)

Vaporware (A–L) 
A következő játékokat ugyan hivatalosan is bejelentették, azonban fejlesztésküket később határozatlan időre leállították.

Fordítás

Megjegyzések 
A Japánban egybecsomagolva, Danganronpa 1 & 2 Reloaded címen jelent meg.
B Japánban egybecsomagolva, Hotline Miami: Collected Edition címen jelent meg.

Források